

Toponyme 

 Marest, département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais ;
 Marest-Dampcourt, département de l'Aisne et la région Picardie ;
 Oust-Marest, département de la Somme et la région Picardie ;
 Marest-sur-Matz, département de l'Oise et la région Picardie.

Patronyme 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Pierre-Gabriel Marest, prêtre missionnaire français.

Divers

Lien externe 
 
Patronyme normand
Patronyme picard